Gahkān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Gahkom, berg, Hormozgan, 
 Gahkom, ort, Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar